Vogelmühle heißen Mühlen und Ortsteile:

 Vogelmühle (Barwedel), ehemalige Mühle am Vogelmoor im Gemeindegebiet von Barwedel, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Vogelmühle (Ilsenburg (Harz)), Mühle in Ilsenburg (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Vogelmühle (Königsfeld), Mühle in Königsfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Vogelmühle (Pockau-Lengefeld), Mühle im Ortsteil Wünschendorf der Stadt Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Vogelmühle (Rosenfeld), (Einzel-)Haus im zentralen Stadtteil von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Vogelmühle, anderer Name für die Remsmühle im Stadtteil Hohenacker von Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vogelsmühle
 Voglmühle